Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2006/07 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2006/07 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Share Dimension Groningen setzte am meisten Spieler ein, nämlich 20, während die Leidsch SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 156 Spieler zum Einsatz, von denen 46 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 7 Punkten Erwin l’Ami und Jan Smeets (beide Hilversums SG), wobei l’Ami 8 Partien spielte, Smeets 9. Je 6,5 Punkte erzielten Dimitri Reinderman (SO Rotterdam), Roeland Pruijssers (Homburg Apeldoorn), Jeroen Willemze (Utrecht) und Daniël Stellwagen (Hilversums SG). Reinderman spielte 8 Partien, Pruijssers, Willemze und Stellwagen je 9.
Mit Micheil Mtschedlischwili, Sergei Rubljowski (beide Share Dimension Groningen), Wieb Zagema (Hilversums SG), Felix Levin, Gerard Welling, David Kerkhof (alle HMC Calder), Cees Koopmans (SMB Nijmegen) und Redmar Damsma (SV Zukertort Amstelveen) erreichten acht Spieler 100 %. Mtschedlischwili und Zagema wurden je zweimal eingesetzt, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war für ESGOO Enschede spielende Gerard Grotenhuis (* 1940), jüngste Spieler die 1990 geborenen Wouter Spoelman (Share Dimension Groningen), Vincent Rothuis (ESGOO Enschede) und Twan Burg (HMC Calder).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2006), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2006; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, LAT = Lettland, NED = Niederlande, SCG = Serbien und Montenegro, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Share Dimension Groningen

Hilversums Schaakgenootschap

Homburg Apeldoorn

HMC Calder

ESGOO Enschede

S.O. Rotterdam

Utrecht

Leidsch Schaakgenootschap

SMB Nijmegen

SV Zukertort Amstelveen

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Bianca Muhren hätte eine WGM-Norm erfüllt, der Titel wurde ihr aber bereits im Januar 2007 verliehen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Schach 2007